Ви́ктор Ильи́н:
 Ильин, Виктор (род. 1932) — советский трековый велогонщик.
 Ильин, Виктор Акимович (1907—1997) — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Ильин, Виктор Алексеевич (род. 1959) — российский государственный и политический деятель, правозащитник.
 
 
 Ильин, Виктор Макарович (род. 1930) — белорусский учёный в области теоретической и прикладной электротехники.
 Ильин, Виктор Николаевич (1904—1990) — сотрудник НКВД, впоследствии — секретарь Союза писателей СССР, генерал-лейтенант КГБ.